Sirviö est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1962), joueur finlandais de hockey sur glace
Riikka Sirviö (née en 1974), fondeuse finlandaise
Saija Sirviö (née en 1982), joueuse finlandaise de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois